Бори́совский уе́зд — административная единица в составе Минского наместничества, Минской губернии и Белорусской ССР, существовавшая в 1793—1924 годах. Центр — город Борисов.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 28 волостей: Березовская, Бытчанская, Бегомльская, Велико-Долецкая, Велятичская, Витуничская, Волосовичская, Гайно-Слободская (центр — с. Слобода), Гливинская, Дмитровичская, Докшицкая, Зачистская, Зембинская, Кищино-Слободская, Краснолукская, Логойская, Лошницкая, Мильчанская, Мстижская (центр — д. Волоки), Осовская, Плещеницкая, Прусевичская, Смолевичская, Тумиловичская, Ухвальская, Холопеничская, Эсьмонская, Юрьевская.

История 
Борисовский уезд в составе Минской губернии Российской империи был образован в 1793 году после 2-го раздела Речи Посполитой. С 1795 по 1796 относился к Минскому наместничеству. В 1921 году Минская губерния была упразднена, и уезд перешёл в прямое подчинение ССР Белоруссии.

В 1924 году уезд был упразднён.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 238,2 тыс. чел. В том числе белорусы — 80,9 %; евреи — 11,2 %; поляки — 4,1 %; русские — 3,1 %. В уездном городе Борисове проживало 15 063 чел., в заштатных Докшицах — 3642 чел.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Борисовский уезд. Список волостей, населённых пунктов